Der Sichuan Jiuniu Football Club (Chinesisch: 四川九牛足球俱乐部) ist ein professioneller chinesischer Fußballklub aus Chengdu, der in der zweiten chinesischen Liga, der China League One, spielt.

Namensgeschichte

Stadion 
Der Verein trägt seine Heimspiele im Chengdu Longquanyi Fußballstadion in Chengdu aus. Das Stadion hat ein Fassungsvermögen von 30.000 Personen.

Koordinaten:

Trainerchronik 
Stand: April 2021

Weblinks 
 Sichuan Jiuniu in der Datenbank von transfermarkt.de
 Sichuan Jiuniu in der Datenbank von soccerway.com

Einzelnachweise 

Chinesischer Fußballverein
Gegründet 2006